Amtsbezirk war oder ist eine Bezeichnung in mehreren Epochen und Ländern:

 allgemein der geografische Bereich der örtlichen Zuständigkeit in der öffentlichen Verwaltung
 im deutschen auswärtigen Dienst die örtliche Zuständigkeit der Auslandsvertretungen und ehrenamtlichen Honorarkonsuln
 in Schweizer Kantonen, siehe Bezirk (Schweiz)
 in der Habsburgermonarchie, siehe Amtsbezirk (Habsburgermonarchie)
 in Preußen von 1874 bis 1945, siehe Amtsbezirk (Preußen)
 in Litauen, siehe Verwaltungseinteilung Litauens: Amtsbezirke